Puzur-Istár néven három jelentős ókori személyt ismerünk:

Puzur-Istár mári király; Mári egyik uralkodója
Puzur-Istár limmu; az óasszír kor tisztviselője I. Sarrukín asszír király idejében
Puzur-Istár limmu; az óasszír kor tisztviselője I. Samsi-Adad asszír király idejében